Сезон 2018/2019 годов стал для «Ромы» 90-м в главной итальянской футбольной лиге. Второй сезон подряд командой руководил Эусебио Ди Франческо. Однако в этом сезоне команда стала выступать нестабильно. К 26-му туру команда находилась на 5-м месте, а в Кубке Италии римляне вылетели со счетом 7:1 от Фиорентины в 1/4 финала.

В итоге в марте после вылета от Порту в 1/8 финала Лиги чемпионов Ди Франческо был уволен, а на его место был назначен уже тренировавший «волков» ранее Клаудио Раньери. Однако он не смог освежить игру, и команда закончила чемпионат на 6-м месте.

Состав команды 

|-----
! colspan="9" bgcolor="#B22222" align="left" |
|----- bgcolor="#DFEDFD"

|-----
! colspan="9" bgcolor="#B22222" align="left" |
|----- bgcolor="#DFEDFD"

|-----
! colspan="9" bgcolor="#B22222" align="left" |
|----- bgcolor="#DFEDFD"

Трансферы

Пришли в клуб

Лето 

158.600.000

Зима 
Трансферные сделки не совершались

0

Ушли из клуба

Лето 

140.330.000

Зима 

0

Общие убытки:158.600.000

Общая прибыль:140.330.000

Разница:18.270.000

Соревнования

Серия А

Результаты турнира

Турнирная таблица

Кубок Италии

1/8 финала

1/4 финала

Лига чемпионов

Групповой этап

Плей-офф

1/8 финала

Статистика

Бомбардиры

Примечания 

2018/2019
Рома
Рома